Torsten Petré kan syfta på:

* Torsten Petré (1863–1928), svensk brukspatron och tonsättare
 Torsten Petré (1913–1974), svensk historiker
 Torsten Petré (född 1932), svensk militär